Jimmy Somerville – szkocki wokalista popowy, ex członek grupy Bronski Beat i The Communards
Miejscowości w USA:
 Somerville – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Morgan
 Somerville – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Gibson
 Somerville – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Lincoln
 Somerville – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Somerville – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Somerset
 Somerville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Butler
 Somerville – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Fayette
 Somerville – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Burleson
Gminy w USA:
 Somerville (ang. Somerville Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Lincoln